2 miejscowości w Polsce: 
 Podstoła – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Drużbice 
 Podstoła – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Pierzchnica